Олоновское муниципальное образование— сельское поселение в составе Новоузенского района Саратовской области. Административный центр — село Олоновка.

Законом Саратовской области от 16 мая 2013 года № 69−ЗСО Олоновское и Чертанлинское муниципальные образования преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Олоновское муниципальное образование Новоузенского муниципального района Саратовской области» наделённое статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090404181151/http://novouzensk.sarmo.ru/

Примечания 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Новоузенского района